Jiří Černý (1928–1982) – czeski filozof,
 Jiří Černý (ur. 1932) – czeski piłkarz,
 Jiří Černý (ur. 1936) – czeski krytyk muzyczny,
 Jiří Černý (ur. 1936) – czeski muzyk,
 Jiří Černý (ur. 1936) – czeski językoznawca, pisarz,
 Jiří Černý (ur. 1940) – czeski pisarz,
 Jiří Černý (ur. 1951) – czeski polityk,
 Jiří Černý (ur. 1959) – czeski rzeźbiarz i malarz,
 Jiří Černý (ur. 1961) – czeski historyk sztuki i konserwator sztuki,
 Jiří Černý (ur. 1982) – czeski aktor,
 Jiří Černý (ur. 1991) – czeski prawnik i publicysta.